Rio Meno

Localidades

Meno (Oklahoma)

Veja também
Menno
Menos
Menon

Desambiguação